Die Zahl 360 bezeichnet:
 das Jahr 360 v. Chr.
 das Jahr 360 unserer Zeitrechnung

360 bzw. 360° bezeichnet in Anspielung den Vollwinkel bzw. den Vollkreis:
 360°-Feedback (auch 360°-Audit, 360°-Beurteilung oder 360°-Review), eine Methode zur Einschätzung von Kompetenzen und Leistungen
 360-Grad-Modell, ein Geschäftsmodell aus der Musikindustrie

Technik:
 Baojun 360, chinesisches Automobil
 Ferrari 360, italienisches Pkw-Modell
 Short 360, britisches Verkehrsflugzeug
 System/360 (auch S/360), eine Großrechnerarchitektur von IBM aus dem Jahre 1964
 Xbox 360, Spielkonsole
 ein Rundum-Panoramabild
 360-Grad-Video, ein Rundum-Video

Medien und Kultur:
 360° (wissenschaftliches Journal)
 360° – Geo-Reportage, eine Fernsehreihe auf Arte, siehe Geo im TV
 Galileo 360°, ein Pro7Maxx-Wissensmagazin; siehe Galileo 360 Grad
 360° (Manga) (jap. 360° Materiaru für ‚360° Material‘), eine Mangaserie
 360 (Film) von Fernando Meirelles aus dem Jahr 2011/2012
 U2 360° Tour, eine Welttournee der irischen Rockband U2 mit zentral in der Veranstaltungshalle stehender Bühne
 360 (Rapper), australischer Rapper

Aussichtsturm:
 British Airways i360

Siehe auch: